Сезон 1904/05 стал для «Манчестер Юнайтед» 13-м сезоном в Футбольной лиге и 11-м сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 3-м месте чемпионата, как и годом ранее. Из Кубка Англии «Юнайтед» выбыл после промежуточного раунда, проиграв «Фулхэму» во второй переигровке.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1904/05 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1904/1905
Манчестер Юнайтед